Об'єкти NGC
Скорпіон (сузір'я)
Емісійна туманність
Об'єкти з каталогу Ґама